EOD peut désigner :
 Earth Overshoot Day (en français, Jour du dépassement), la date de l’année à partir de laquelle l’humanité a consommé l’ensemble des ressources que la planète peut régénérer en un an.

EoD peut désigner :
 
 End of Day, dans le monde des affaires